Willowdale – dzielnica Toronto
Gminy w USA:
 Willowdale (ang. Willowdale Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Dickinson
 Willowdale (ang. Willowdale Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Holt